Lee Alexander - bassista, cantautore e produttore musicale statunitense
 Lee Alexander (1927-1996) sindaco di Syracuse, New York, per 16 anni
 Lee Gibson (nata Alexander; n. 1991) calciatrice scozzese